De DFB-Pokal 2004–2005 was de 62ste editie van de strijd om de Duitse voetbalbeker. Het voetbaltoernooi begon op 20 augustus 2004 met de eerste ronde en eindigde op 28 mei 2005 met de finale in het Olympiastadion in Berlijn.

Schema

Zie ook
Finale DFB-Pokal 2005

DFB-Pokal naar seizoen
Bekervoetbal 2004/05